Bactrodesmiastrum är ett släkte av svampar. Bactrodesmiastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bactrodesmiastrum